Свети Стефан може да се отнася за:

 Свети Стефан Първомъченик – първият християнски великомъченик
 Свети Стефан Цариградски – християнски светец живял 6 век и началото на 7 век
 Свети Стефан I Цариградски – константинополски патриарх (889 – 893) от македонската династия във Византия
 Свети Стефан I Унгарски – първият унгарски крал (1001 – 1038) и светец
 Свети Стефан Дечански – сръбски крал (1321 – 1331) и светец
 Свети Стефан Пермски – пермски епископ живял около 14 век
 Свети Стефан Владимирски – владимирски епископ, живял през 11 век
 Свети Стефан Пиперски – християнски сподвижник от 17 век от Черна гора

Църкви 
 „Свети Стефан (Виена)“ – архиепископска катедрала във Виена, Австрия
 „Свети Стефан (Несебър)“ (Новата митрополия) – бивша митрополитска катедрала в Несебър, България
 „Свети Стефан (Костур)“ – средновековна православна църква в Костур, Гърция
 „Свети Стефан (Цариград)“ (Желязната църква) – българска провославна църква в Истанбул, Турция

Манастири 
 „Свети Стефан“, също и „Света Богородица“ – православен манастир на край село Конче, Северна Македония
 „Свети Стефан“ – католически манастир в Аугсбург, Германия

Други 
 Свети Стефан, село в Източна Тракия, Турция
 Свети Стефан – курорт на Адриатическо море в Черна гора
 „Сент Ищван“ – кораб от австро-унгарския флот по време на Първата световна война, кръстен на Свети Стефан I Унгарски

Вижте също 
 Стефановден
 Корона на Свети Стефан